«Нарт» — российский футбольный клуб из Черкесска. Основан в 1982 году. В советское время выступал во второй лиге, лучшее достижение — 7-е место в 9-й зоне первенства 1989 года. Лучшее достижение в первенстве России — 13 место в зоне «Запад» первой лиги в 1992 году. В настоящее время возрождённый клуб играет в чемпионате Ставропольского края.

История выступлений в чемпионатах СССР

История выступлений в чемпионатах России

Результаты выступлений в чемпионатах Ставропольского края

Рекордсмены клуба 
Только в первенствах СССР и России на уровне профессионалов (мастеров), согласно 

По числу проведённых матчей:
 Владимир Лагерев — 403
 Ауэс Мазуков — 224
 Юнус Табишев — 192
 Михаил Павлов — 181
 Роман Сидоров — 180

По числу забитых голов:
 Михаил Павлов — 74
 Роман Сидоров — 70
 Магомед Курбанов — 24
 Владимир Королёв — 19
 Ауэс Мазуков — 19

См. также 
 Интер (футбольный клуб, Черкесск)

Ссылки 
 История выступлений на klisf.info
 
 Профиль на сайте Wildstat.ru (СССР)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (Россия)

Футбольные клубы России
Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Черкесска